

Geografia
 Distretto di Fedorov – distretto (audan) del Kazakistan
 Isole di Evgenij Fëdorov– isole russe del gruppo delle isole Vostočnye

Persone
 Aleksandr Fëdorov (1981) – pallanuotista russo
 Al'fred Fëdorov (1935-2001) – allenatore di calcio e calciatore sovietico, dal 1991 russo
 Alexei Fedorov (1972) – scacchista bielorusso
 Evgraf Stepanovič Fëdorov (1853-1919) – matematico e mineralogista russo
 Evgenij Fëdorov (2000) – ciclista su strada kazako
 Evgenij Fëdorov (1980) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio russo. 
 Fëdor Fëdorov (1981) – ex hockeista su ghiaccio russo
 German Alekseevič Fëdorov-Davydov (1931-2000) – storico, archeologo e numismatico russo
 Ivan Fedorov (1988) – politico ucraino
 Leonid Ivanovič Fëdorov (1879-1935) – esarca russo
 Mychajlo Fedorov (1991) – politico ucraino
 Nikolaj Fëdorovič Fëdorov (1829-1903) – filosofo russo
 Pëtr Petrovič Fëdorov (1982) – attore, produttore cinematografico e sceneggiatore russo
 Sergej Viktorovič Fëdorov (1969) – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio sovietico naturalizzato russo
 Serhij Fedorov (1975) – ex calciatore ucraino
 Stepan Fëdorov (1987) – slittinista russo
 Svjatoslav Nikolaevič Fëdorov (1927-2000) – medico e politico russo.
 Vladimir Fëdorov (1956-1979) – calciatore sovietico

Altro
 Fedorov – cratere lunare
 Fëdorov avtomat – fucile d'assalto

Pagine correlate 
 Aleksej Fëdorov (disambigua)